«Я плюю на ваши могилы Дежавю» () — американский сиквел фильма «День женщины» (1978) режиссёра Мейра Зарки. Премьера фильма в США состоялась 23 апреля 2019 года.

Сюжет 
Дженнифер Хиллз написала бестселлер и выпустила его в свет, но прошлое вновь настигает её в лице родственников убитых.

В ролях

Факты 
Производство и съёмки сиквела стартовали в 2015 году, а в прокат фильм вышел в 2019 году. Фильм является продолжением картины 1978 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы 2019 года
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы-сиквелы
Фильмы США 2019 года
Фильмы ужасов 2019 года
Сиквелы фильмов ужасов